Jerzy Szmit (ur. 1960) – polski polityk, publicysta, samorządowiec, senator 
 Zygmunt Szmit (1895-1929) – pierwszy burmistrz Drohiczyna, archeolog

Zobacz też 
 Schmidt
 Schmitt
 Smis
 Smit
 Smith (ujednoznacznienie)
 Smyth
 Szmidt
 Szmyd